Die 98. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  98. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  98th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  98. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 bei Wjasma vernichtet, wieder aufgestellt und 1943 in 86. Garde-Schützendivision umbenannt.  
  98. Garde-Schützendivision (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  98. Fallschirmjäger-Division (Israel)
  98. Garde-Luftlandedivision (Russland)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern